Henri de Mecklembourg-Schwerin est le nom de plusieurs ducs de Mecklembourg-Schwerin :
 Henri III de Mecklembourg-Schwerin (1337-1383) ;
 Henri V de Mecklembourg-Schwerin (1479-1552), dit le Pacifique en raison de son opposition à la guerre de religion en Allemagne ;
 Henri de Mecklembourg-Schwerin (1876-1934), Henri des Pays-Bas (orthographié Hendrik aux Pays-Bas, prince consort des Pays-Bas de 1901 à sa mort en tant qu'époux de la reine Wilhelmine des Pays-Bas, père de la reine Juliana des Pays-Bas.